Александр Зырянов: 
 Зырянов, Александр Никифорович (1830—1884) — русский краевед.
 Зырянов, Александр Петрович  (род. 1928) — советский и российский художник.